Łekno ou Łękno est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Łekno ;
 du village de Łękno.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Łękno.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Łękno ;
 du quartier de Łekno, dans la ville de Szczecin.